Koprivnik je lahko:

 Koprivnik, priimek več znanih ljudi
 Koprivnik (1393 m), vrh v Škofjeloškem hribovju
 Grad Koprivnik

Naselje 

 Koprivnik, Občina Kočevje
 Koprivnik, Občina Kostanjevica na Krki
 Koprivnik, Občina Žiri
 Koprivnik v Bohinju, Občina Bohinj
 Koprivnik (Ortigara in Valromana), Kanalska dolina, Italija

naselja v Sloveniji